Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1985 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K90/15 km Gundersen) 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum:
18. Januar 1985, 13.30 h: 70 m Sprunglauf; 19. Januar 1985,  9.30 h: 15-km-Langlauf

Stand nach dem Springen: 1. Heiko Hunger (GDR) 221,0 Punkte (86,0/90,0 m); 2. Hubert Schwarz (FRG) 204,1 (81,0/83,0) – 1:52,7 zurück; 3. Espen Andersen (NOR) 198,8 (79,5/83,0) – 2:28,0; 4. Sulzenbacher 194,1 (79,0, 80,5); 5. Mosele 193,2 (77,0/80,5); 6. Jukka Ylipulli (FIN) 191,8 (79,0/80,0). Weitere Österreicher: 21. Csar; 22. Reiter; 28. Werner Schwarz

Sulzenbacher fiel von Rang 4 nach dem Springen auf Rang 18 zurück, da er nicht im »Siitonen-Schritt« (benannt nach Pauli Siitonen) lief, den er im Glauben, dieser werde verboten, nicht trainiert hatte.

Quellen 
 Nordische Kombination 18./19. Jaenner 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 18. Januar 1985, s. 36, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 „MM Tulokset: Yhdistetty“, Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 20. Januar 1985, s. 43, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Nordic Combined Skiing World Championship 1985 Seefeld  (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 2. Juni 2020
 Ski-Japan, (Japanisch) auf ski-japan.or.jp, abgerufen am 2. Juni 2020

Team (Normalschanze K90/3 × 10 km) 

Weltmeister 1982:  (Uwe Dotzauer, Gunter Schmieder, Konrad Winkler) 
Weltmeister 1984:  (Geir Andersen, Hallstein Bøgseth, Tom Sandberg) – 1984 noch nicht im olympischen Programm

Datum: 24. Januar 1985, 13.30 h – Sprunglauf Toni-Seelos-Olympiaschanze; 25. Januar 1985, 10 h – Langlauf

Schon nach dem Sprunglauf führte das vom österreichischen Trainer Max Golser betreute FRG-Team mit 1:38 Minuten Vorsprung auf jenes der DDR; Rang 3 NOR + 2:08,5; Rang 4 URS + 4:56,0; Rang 5 AUT + 5:00,0; Rang 6 JPN + 5:18,5.

Die Veranstaltung war von Protesten, Unterbrechungen, Wiederholungen und Anlaufänderungen begleitet.

Die beste Laufzeit verzeichnete NOR vor Sieger FRG; weiters: 3. FIN; 4. URS; 5. POL; 6. ČSSR; 7. AUT.

Quellen 
 Nordische Kombination – Mannschaft 25. Jaenner 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 „MM Tulokset: Joukkueyhdistetty“, Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 26. Januar 1985, s. 33, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Nordic Combined Team Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 2. Juni 2020

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)

Einzelnachweise 

Nordische Kombination Manner
Manner 1985